Курашасай - топоним:

 Курашасай - река в Оренбургской области России;
 Курашасай - село в Актюбинской области Казахстана.